SKZ2020 – перша музична збірка південнокорейського бой-бенду Stray Kids, яка ознаменувала їхній дебют у Японії. Реліз альбому відбувся 18 березня 2020 року. До альбому увійшли японські версії «My Pace», «Double Knot» та «Levanter (風)», які були випущені раніше, як цифрові сингли, нові версії їхніх композицій з попередніх мініальбомів у виконанні восьми учасників. Альбом був проданий в Японії у кількості 36,347 та у США – 1,000 екземплярів.

Список композицій

DVD та CD лімітні версії

СD1

CD2

DVD

Стандартна та касетна версії

Формати 
Окрім цифрового релізу, альбом був випущений у чотирьох версіях: DVD лімітна версія, CD лімітна версія, стандартна версія та касетна версія.

Фізичний

Цифровий

Чарти

Результати на тижневих чартах

Результати в чартах на кінець року

Історія релізу

Нотатки

Примітки

Посилання 

Альбоми Stray Kids
Музичні збірки